
Termin -{S1P}- ima više značenja.

 Sfingozin-1-fosfat 
 -{SP1}-, oznaka za membranu-vezani transkripcioni faktor peptidazu, mesto 1.